Gallotia galloti — вид настоящих ящериц (Lacertidae), эндемик двух Канарских островов Тенерифе и Пальма.

Внешность 
Самцы несколько крупнее самок и отличаются ярко-синей окраской шеи, а также синими полосками по бокам. Горло у менее заметных самок варьирует между голубым и бронзовым цветом. У молодых ящериц на теле узор из продолговатых полосок в коричневых тонах. Самцы могут достигать размеров до 30 см.

Поведение 

Gallotia galloti предпочитает открытые каменистые местности, не избегает людских поселений и нередко встречается в стенах из камня. Она питается растениями и небольшими беспозвоночными животными. Её численность довольно большая и иногда её даже рассматривают как вредителя, особенно в виноделии. Бывает, что с ней борются с помощью яда и ловушек.

Подвиды 

Выделяют 4 подвида:
 Gallotia galloti galloti — живёт на юге и в центре Тенерифе
 Gallotia galloti eisentrauti — Канарская ящерица Эйзентраута, обитает на севере Тенерифе
 Gallotia galloti insulanagae — живёт в горах Анага на Тенерифе
 Gallotia galloti palmae — Канарская ящерица, живёт на Пальме

Примечания

Ссылки 
 
 Фотографии Gallotia galloti крупным планом

Настоящие ящерицы
Пресмыкающиеся Африки
Животные, описанные в 1839 году
Эндемики Канарских островов
Тенерифе
Пальма
Таксоны животных, названные в честь людей